Соболевская — фамилия.

Известные носители:
 Соболевская, Кира Аркадьевна (1911—1999) — советский и российский ботаник, доктор биологических наук.
 Соболевская, Манефа Владимировна (1920—1993) — советская актриса кино.

 Топоним 
 Соболевская (деревня) — деревня в Устьянском районе Архангельской области

 См. также 
 Соболевский